Gallo steht für:
 Gallo, britto-romanische Varietät der französischen Sprache
 Gallo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gallo (Tunesien), Felseninsel im Mittelmeer
 Gallo (Bier), Lagerbier aus Guatemala
 E. & J. Gallo Winery, US-Weinproduzent aus Kalifornien
 Gallo Pinto, traditionelles Gericht in Costa Rica und Nicaragua
 Gallo-römische Kultur, die von der antiken römischen Zivilisation in Gallien beeinflusste Kultur
 Galloromanen, Bewohner der römischen Provinz Gallien in der Spätantike

Gallo ist der Künstlername folgender Personen:
Juan Delgado, mexikanischer Fußballspieler

Gallo ist der Name folgender Orte:
 Campo Gallo, argentinische Provinzhauptstadt
 Gallo (Italien), Kleinstadt in der Provinz Patti in Sizilien